Pleasureville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasureville (Fleming County, Kentucky)
 Pleasureville (Henry County, Kentucky)
 Pleasureville (Shelby County, Kentucky)
 Pleasureville (Pennsylvania)